Gabriele Aldegani (1976) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giovanna Aldegani (1976) – ex arciera italiana